Ю́рий Степа́нович Чулю́кин (9 ноября 1929, Москва — 7 марта 1987, Мапуту) — советский кинорежиссёр, сценарист, киноактёр, автор текстов песен; народный артист РСФСР (1979), лауреат премии Ленинского комсомола (1979) и Государственной премии РСФСР им. Н. К. Крупской (1984). Член КПСС с 1956 года.

Биография 
Мать работала режиссёром в Большом театре. На протяжении всей жизни Чулюкина преследовали слухи, что его настоящим отцом был актёр Михаил Фёдорович Астангов, с которым он имел поразительное сходство. Вот как описывает ситуацию первая жена Чулюкина Наталья Кустинская:«Говорили, что Юра — не сын Степана Чулюкина. Не знаю, но Юра был очень похож на знаменитого актёра Михаила Астангова, у которого моя свекровь училась в ГИТИСе. Однажды мы с Юрой зашли в магазин «Армения» на Тверском бульваре и встретили Михаила Фёдоровича. Чулюкин замер и долго-долго на него смотрел. Одно лицо! Но Юра и свекровь со мной никогда не говорили на эту тему, она была закрыта...»

До 1950 года был учеником художника в Центральном детском театре, руководил художественной самодеятельностью на Московском заводе киноаппаратуры «МосКинАп». Затем поступил на курс Григория Александрова и Михаила Чиаурели режиссёрского факультета ВГИК, окончив который в 1956 году, некоторое время работал на телевидении (снял около трёх десятков очерков). В 1958 году Чулюкин начинает работать на «Мосфильме».

Первый же его полнометражный художественный фильм — комедия «Неподдающиеся» (1959) — стал одним из лидеров кинопроката (9-е место). В год выхода его посмотрели 31,8 миллионов человек. Молодые актёры Надежда Румянцева, Алексей Кожевников, Юрий Никулин получили всенародное признание (Юрий Белов к тому времени уже был известен по ряду популярных комедий). За этот фильм режиссёр и исполнители главных ролей были отмечены призами на Всесоюзном кинофестивале (ВКФ).

Через два года вышла новая комедия Чулюкина с участием Надежды Румянцевой — «Девчата», где её партнёром по съёмкам стал Николай Рыбников. Картину ждал ещё больший успех: пятое место в прокате (34,8 миллионов зрителей) и нестареющая народная любовь. За неё Чулюкин удостоился почётных дипломов на международных кинофестивалях в Эдинбурге и в Каннах, а Румянцева — приза за лучшее исполнение женской роли на Международном кинофестивале в Мар-дель-Плата.

Комедия 1966 года «Королевская регата», где в главной роли режиссёр снял свою жену Наталью Кустинскую, уже не снискала былой популярности. Со временем он переключился на детское и военно-историческое кино, много работая в качестве автора сценариев, а также режиссёра и художественного руководителя. Участвовал в создании целого ряда фильмов в Северной Осетии на базе ГТРК «Алания» («Жизнь, ставшая легендой», «Костры на башнях», «Мужское самолюбие» и другие).

С 1982 года также преподавал во ВГИКе. Снялся в нескольких картинах в качестве актёра.
     
Юрий Чулюкин погиб в Мапуту (Мозамбик) 7 марта 1987 года, где находился в качестве участника недели советского кино. Обстоятельства, предшествовавшие гибели, до сих пор неизвестны. По одной из версий, он по неосторожности упал в шахту гостиничного лифта. В передаче «Сегодня вечером» в марте 2014 года одна из актрис, снимавшихся в фильме «Девчата» (Инна Макарова), причиной смерти назвала убийство: «В гостинице у лифта он заступился за советскую актрису Ирину Шевчук (участницу недели советского кино, которая стала объектом приставаний африканцев). Думаю, из политических соображений расследования не было!»

Похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (10 участок).

Личная жизнь 

Первой женой (1957—1966) была актриса Наталья Кустинская. Детей у них не было, хотя, по словам актрисы, оба их очень ждали. Одно время она была беременной, однако потеряла ребёнка после того, как актриса Марианна Стриженова устроила ей сцену ревности — кто-то распустил слух, что Кустинская была любовницей её мужа Олега Стриженова. В последние годы был женат на актрисе Людмиле Чулюкиной (в девичестве Смирновой), снявшейся в нескольких фильмах мужа.

Награды и достижения 
 1960 — Главный приз ВКФ в Минске («Неподдающиеся»)
 1962 — Почётный диплом на МКФ фильмов для молодёжи в Каннах («Девчата»)
 1976 — Серебряная медаль имени А. П. Довженко («Родины солдат»)
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (28.03.1974)
 народный артист РСФСР (21.12.1979)
 премия Ленинского комсомола (1979) — за художественные фильмы о молодёжи и на героико-патриотическую тему
 приз XII ВКФ в Ашхабаде (1979) — за фильм «Поговорим, брат»
 Государственная премия РСФСР имени Н. К. Крупской (1984) — за фильм «Не хочу быть взрослым» (1982)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Девчата - Неизвестная версия (Фильм о фильме).

Выпускники ВГИКа
Преподаватели ВГИК
Члены КПСС
Члены Союза кинематографистов СССР
Персоналии:Мосфильм
Погибшие в результате падения с высоты
Похороненные на Кунцевском кладбище